Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der saudi-arabischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der saudi-arabische Fußballverband SAFF wurde 1956 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 18. Oktober 1957 gegen den Libanon statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Saudi-Arabiens aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 PAS = Panarabische Spiele / ANP = Arabischer Nationenpokal / PNP = Palästinensischer Nationenpokal
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der saudi-arabischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der saudi-arabischen Mannschaft

1957 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die saudi-arabische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 125 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 39 der derzeit abzüglich Saudi-Arabiens 46 Nationalmannschaften der AFC
 25 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 8 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 alle 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 40 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 2 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die beide zuletzt der AFC angehörten

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis November 2006) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

SaudiArabien
!